„Списание 8“ е българско списание.

Излиза на 8-о число всеки месец. Списанието представя информация за природата, алтернативната медицина, и древната история, като с акцент и приоритет са откритията и новините от България, или свързани с хората в страната. Главен редактор е Ганета Сагова.

„Списание 8“ се разпространява чрез свободна продажба в цяла България, включително по веригите бензиностанции.

История 
Първият брой на списанието излиза на 8 декември 2008 г. с тираж 6000 броя. Към декември 2015 г. той е 19 000.

„Списание 8“ излиза с подкрепата на д-р Светослав Славчев, заместник–главен редактор на списание „Космос“ в продължение на 22 г.

Филми 
Екипът на „Списание 8“ е създател на 2 филма.

 Глобална заплаха (2014)
Филмът е изцяло заснет на Филипините 23 дни след ужасяващия супертайфун Хайян. Списание 8 е единствената българска медия, която отиде на мястото на трагедията и документира Покрития град – Таклобан, столицата на провинция Лейте, най-пострадала от тайфуна
.

 Човек на вярата (2016)
Пълнометражният документален филм „Човек на вярата“ разказва за големия филипински лечител Алекс Орбито, който прави операции с голи ръце и спасява нелечимо болни хора. Алекс е лекувал с огромен успех над 1 милион души. Хората, които се сбогуват със своите страшни диагнози завинаги, са тези, които не се колебаят да се променят и да живеят себе си, да обичат и да бъдат обичани. „Човек на вярата“ е първият български документален филм, успешно събрал средства чрез кампания за споделено финансиране. Филмът и представената в него практика на „безкръвни операции“ са критикувани от медици и журналисти като псевдомедицинска практика, криеща опасни за здравето рискове.

Книги 
„Списание 8“ е издател на 5 книги, включително 2 луксозни двуезични албуми на български и английски език.
 „Каменният бряг – дивото сърце на Черно море“ – двуезичен албум с твърди корици на български и английски. Автори: Николай Генов и Румяна Николова
 „Човекът, който разсмя смъртта“ – Норман Казънс
 „Звуци от тишината" – Мартин Иванов
 „Родопи – Свещената планина“ – двуезичен албум с твърди корици. Автори: Николай Генов, Христо Тодев, Румяна Николова, Биляна Савова
 „Кога затрака револверот“ – Костадин Христов

Награди 
2015
 Годишни награди на Българска фондация „Биоразнообразие“ – приз на публиката в категорията за най-добър журналистически материал, свързан с опазването на българската природа
 Годишни награди на Радио FM+ – „Медия будител", за кампанията „За българската кирилица!" и специална награда на „Виваком“.
 „Сърцето на София – почетен знак „Сърцето на София"

2014
 Action4Climate – за късометражния филм „Глобална заплаха“ (Global Warning), втора награда; в журито, оглавявано от Бернардо Бертолучи, участват и други режисьори като Вим Вендерс, Мика Каурисмаки, Мира Наир
 Mtel Media Masters – за Женя Милчева, отговорен редактор на „Списание 8“, приз в категорията „Печатни медии", награда за текста „ГЕНерална проверка" (в брой 3/2014)

2012
 Mtel Media Masters – за Николай Теллалов, автор на „Списание 8“, награда за материала „Отпечатай си... къща“ (в брой 8/2011)

2010
 „Джеймс Баучер“ – за Венелина Величкова, автор на „Списание 8“, награда за опазване на околната среда

2009
 „Нощта на учените“ – за Мария Бончева, заместник–главен редактор на „Списание 8“, за отразяване на темите, свързани с българската наука.

Източници

Външни препратки 
 Сайтът на Списание 8

Научно-популярни списания в София
Здравни списания в България